kategória, filozófiai, logikai fogalom
 kategória, matematikai, algebrai fogalom
 Kategóriák – Arisztotelész egyik logikával kapcsolatos műve